Babeth Djian, entrepreneure française ;
 Philippe Djian (né en 1949), romancier français ;
 Jean-Blaise Djian (né en 1953), scénariste français de bandes-dessinées ;
 Jean-Michel Djian (né en 1953),  journaliste et un politologue français ;
 Marcelo Kiremitdjian, dit Marcelo Djian (né en 1966), footballeur brésilien ;
 Marthe Djian (née Lambert, en 1936), athlète française ;
 René Djian (né en 1927), athlète français.